MonstersGame je webová hra od německé společnosti RedMoon Studios, v níž je možné hrát za upíry nebo vlkodlaky. Tyto dvě rasy mezi sebou vedou téměř nekonečnou válku, dle vyjádření tvůrců žádný z mnoha serverů nebude uzavřen, dokud na něm bude aktivní byť jeden jediný účet.
Celá hra je z velké části postavena na náhodném faktoru.

Historie hry 
Poprvé se hra objevila v Německu. Server byl testován již 13. 6 .2005, avšak první hráč byl do hry vpuštěn až 18. 6. 2005. Premiérový anglický server byl uveden do provozu 21. 02. 2006. Česká verze hry byla spuštěna 8. 6. 2007.

Hra samotná 
Každý hráč po registraci začíná na první úrovní se všemi vlastnostmi postavy a s 5 a 70 zlaťáky.

Vlastnosti postavy 
Vlastnosti postavy se uplatňují při souboji s příslušníkem opačné rasy, v aréně či souboji s předkem (u předka bonusy, kromě posilujícího nápoje neplatí). Pro jednotlivé vlastnosti lze získat bonusy. Na všechny vlastnosti kromě obratnosti se vztahuje bonus z vypitého posilujícího nápoje. Kromě obratnosti lze všechny zbylé vlastnosti posílit příslušnými prsteny a počtem daných výher do té vlastnosti.
 Síla – Síla ovlivňuje spolu se zbraní počet zranění při úspěšném útočném výpadu.
 Obrana – Obrana zlepšuje šanci, jak se vyhnout zbrani protivníka. Plus do obrany zajišťuje zbroj a útočiště (získaný bonus ovlivňuje protivník obratností).
 Dovednost – Dovednost zvyšuje pravděpodobnost zásahu protivníka při souboji. Body do dovednosti přidává mimo jiné i zbraň.
 Výdrž – Výdrž snižuje přijatá zranění z úspěšného zásahu protivníka.
 Obratnost – Každých 5 bodů obratnosti snižuje protivníkův bonus do obrany z útočiště o 1.

Vydělávání zlata 
Pro vylepšení příšerky je nutné získat nějaké to zlato. V Monstersgame to lze čtyřmi způsoby:
 Štvanice smrtelníků – Na štvanici lze jít z odkazu Loupežná výprava, ale nejdříve je třeba zaplatit 10 zlaťáků. Délku štvanice volí hráč od 10 po 60 minut (případně po 120 pro Prémium hráče). Obecně se doporučuje chodit na štvanice po 10 minutách, protože, tak lze získat nejvíce peněz.

U štvanic na lidi hraje velkou roli štěstí, zda hráče hra náhodným algoritmem zavede do vesnice, maloměsta, města či velkoměsta. Podle velikosti "obce" dostane hráč odpovídající počet litrů krve (pokud hraje za upíry) či kil masa (za vlkodlaky), stejné množství zlata a určitý počet zkušenostních bodů (dále expů). Počet získaných litrů krve/kil masa závisí i na dosaženém levelu.
 Počet získaných expů za štvanici
 do 100 litrů/kil - 2 expy
 100,01 až 140 litrů/kil - 4 expy
 140,01 až 180 litrů/kil - 6 expy
 180,01 až 220 litrů/kil - 8 expů
 220,01 a více litrů/kil - 10 expů
 Útoky – Další způsob získávání zlata je z útoků na opačnou rasu. Útočí se rovněž z odkazu Loupežná výprava', avšak u útoku je více možností. Lze hledat podle jména či náhodně (hráči Prémium mohou navíc zadat kritérium levelu). Dobře útočit se dá hlavně ve skupině.
 Štvanice po internetu – Takto lze získat jen nějaké drobné (1-3 zlaťáků a litrů krve/kil masa). „Sbírání“ zlata následuje po kliku na odkaz z jiné IP, než má nějaký hráč. Odkaz vypadá takto https://web.archive.org/web/20160304104427/http://www.monstersgame.cz/?ac=vid&vid=XXXXXXXXX, ale místo X je tam vsazeno unikátní hráčské číslo. Někoho kousnout lze jen jednou za pět minut.
Pokud se potomek uchytí tak, že dosáhne 3 levelu, dostane hráč 50 zlatých a 1 exp jako bonus.
 Hřbitov – Je-li hráč se svým výkonem spokojen, může stále vydělávat. Stačí poslat upíra/vlka na hřbitov a on tam bude pracovat. Minimální pracovní doba je 1 hodina, maximální 12 hodin a hodinový výdělek se určuje z levelu. Odměnu za práci si lze vyzvednout opět na hřbitově, a to po skončení pracovní doby.

Obchodník 
U obchodníka lze nakoupit zbraně, brnění, léčivé a posilující lektvary a prsteny. Všechno koupené zboží lze prodat zpět, ovšem pouze za 50% původní ceny.

Hlídač 
Hlídač je hráčovým domácím mazlíčkem. S hráčem bojuje v každé bitvě proti nepřítelovi. Hlídače lze prodat za 100% nákupní ceny, a proto se v MonstersGame uplatňuje jako jakási banka.

Místo předků 
Zde lze vyzvat na souboj jednoho z předků vlastní rasy. Po úspěšném souboji lze vybrat vlastnost (postavy), kam bude uložena výhra (lze dát do jakékoliv vlastnosti kromě obratnosti). Za každou uloženou výhru získá hráč při souboji s hráčem nad 20 level a v aréně bonus +5 do dané vlastnosti. Za každou výhru se zvýší cena další zkoušky, za prohru nikoliv. Od levelu 20 lze výhru dávat do jedné vlastnosti, od levelu 40 do dvou, od levelu 60 do tří a od levelu 80 do všech čtyř vlastnosti.

Útočiště 
Ve hře je možno si stavět "domeček". Za každou úroveň jakékoliv stavby získá hráč bonus +1 do obrany, pokud se brání a není na hřbitově čí štvanici. Úroveň zdi, cesty ani okolí nesmí nikdy přesáhnout úroveň hlavní budovy.

Klan 
Hráči stejné rasy si mohou založit klan. Otevírá se tím možnost darování zlata do klanu, aby se zvětšilo jeho sídlo. Za každý stupeň sídla, může být do klanu přijatu o 5 členů více. Jednotlivé klany mohou mezi sebou vést války.

Aréna 
Souboj mezi dvou až pětičlennými týmy. Jednotlivé týmy jsou náhodně vytvořeny z přihlášených hráčů a mohou zde bojovat proti sobě i příslušníci stejné rasy.

Smysl hry 
Smysl hry je být co nejlepší, mít co nejsilnější postavu. 

Ve hře existují dva typy hráčů:
 První skupina se snaží objevit na špici v rámci získaného masa pro vlkodlaky a krve pro upíry
 Dále jsou hráči, kteří hrají tak, aby měli co nejvyšší počet nakradených zlaťáků. (tj. spíše útočí na opačnou rasu, než chodí na štvanice)
K porovnání s ostatními hráči slouží žebříček, který je s příchodem nové verze hry aktualizován každé dvě hodiny.

Odkazy

Reference 
 Návod ke hře
 Oficiální české fórum

Externí odkazy 
 První český server
 Druhý český server
 Třetí (nejmladší) český server
 Oficiální české fórum
 Oficiální český návod ke hře
 Ilustrační screen

Webové hry